Sopo steht für:
 Sopo, eine Gemeinde im Norden Portugals
 Sopo (Zentral-Amanuban), ein indonesisches Dorf im Distrikt Zentral-Amanuban in Westtimor
 Sopo (Fluss), ein Fluss im Südsudan
 Sopó, eine kolumbianische Gemeinde im Departamento Cundinamarca